Die Football League Second Division 1920/21 war die 25. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 28. August 1920 und endete am 7. Mai 1921.

Zweitligameister wurde der FC Birmingham und daneben stieg auch das zweitplatzierte Cardiff City in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1920/11 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Derby County und Bradford Park Avenue die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen musste Stockport County. Anstelle von Stockport County trat in der folgenden Spielzeit 1921/22 Third-Division-Meister und Aufsteiger Crystal Palace in der Second Division an.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1920-21 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1920/21
1920